Schauren kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schauren, Birkenfeld – kommun i Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, 
 Schauren, Cochem-Zell – kommun i Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz,